Therapsida (aportuguesado para terapsídeos ou terápsidas), é um clado da classe Synapsida, tradicionalmente referido como ordem. Os terapsídeos incluem os mamíferos, assim como alguns de seus ancestrais e outros parentes extintos.

Os terapsídeos surgiram no período Permiano, no final da era Paleozoica, sendo descendentes de sinapsídeos mais primitivos (historicamente classificados no grupo parafilético "Pelycosauria"). A partir de meados do Permiano, tornaram-se o grupo de animais dominantes sobre a Terra, com várias subordens e famílias ocupando muitos nichos ecológicos. Muitas espécies desapareceram no evento de extinção em massa ocorrido no fim do período Permiano, mas as espécies sobreviventes conseguiram se adaptar e chegaram ao período Triássico, já na era Mesozoica, mais uma vez alcançando grande diversidade. Contudo, ao final do Triássico, houve uma outra grande extinção e os terapsídeos praticamente desapareceram e foram substituídos como grupo dominante pelos emergentes dinossauros (com quem não tinham parentesco direto). Algumas poucas espécies perduraram até o final do período Cretáceo, quando enfim desapareceram.

Características 
Entre suas características, se destacam a heterodontia (variações no formato dos dentes); mecanismos de regulação da temperatura (homeotermia) e, em algumas espécies mais derivadas, presença de pelos. Os mamíferos surgiram a partir de espécies da subordem Cynodontia, no período Triássico.

Ao contrário dos dinossauros, os terapsídeos (exceto os mamíferos) são pouco conhecidos do público em geral, mesmo sendo os ancestrais diretos dos mamíferos e tendo um registro paleontológico bastante completo.

História evolutiva 
A pista evolutiva dos terápsidas começou no início do Permiano, quando um grupo de "pelicossauros", o Sphenacodontia, uma linhagem que inclui o Dimetrodon e os seus parentes, deu origem aos terápsidas. A evidência são as suas características anatômicas como o crânio, e as vértebras. Terápsidas foram os animais de terra dominantes no Permiano Médio, substituindo os pelicossauros que ficaram raros a partir do Permiano Médio. Os terápsidas são compostos por quatro clados principais, Dinocephalia,  Anomodontia (herbívoros), Theriodontia (maior parte carnívoro) e o Biarmosuchia carnívoro como uma assembleia parafilética de formas primitivas. Depois de um breve estouro da diversidade evolutiva, os Dinocephalia desapareceram no final do Permiano Médio (Guadalupiano) mas os Anomodontia e Theriodontia floresceram.

Como todos os animais de terra, os terápsidas foram seriamente afetados pelo evento da extinção do Permiano-Triássico, como os gorgonopsianos que desapareceram completamente. Dicynodontia, Therocephalia e algumas espécies de cinodontes, sobreviveram no Triássico. O Dicynodontia, agora representado por uma família única de grandes herbívoros, o Kannemeyeridae, e os Cynodontia de tamanho médio (tanto formas carnívoras como herbívoras), floresceram no mundo inteiro, em todas as partes do Triássico Inferior e Médio. Eles desapareceram na maior parte do Pangeia no fim do Carniano, embora eles continuassem durante algum tempo mais na região equatorial ao sul.

Algumas exceções foram os eucinodontes. Pelo menos três grupos deles sobreviveram. Todos eles no Triássico Inferior.

 1. Uma família extremamente parecida com mamíferos, Tritylodontidae, sobreviveu no começo do Cretáceo.
 2. Uma família extremamente parecida com mamíferos, Tritheledontidae, desapareceram depois do começo do Jurássico.
 3. O terceiro grupo, Morganucodon e animais semelhantes, foram Mammaliaformes.

Algum cinodontes não-eucinodontes sobreviveram à extinção Permiano-Triássico, como o Thrinaxodon, mas só se extinguiram pelo Triássico Médio.

Os Therocephalia, parentes dos cinodontes, conseguiram sobreviver à extinção Permiano-Triássico e continuaram a diversificar-se na Primeira época Triássica. Aproximando o fim da época, contudo, os Therocephalia diminuíram e consequentemente extinguiram-se, possivelmente devido a modificações climáticas e competição de cinodontes e outros animais que lutavam para sobreviver.

Pensa-se que os Dicinodontes se extinguiram antes do fim do Triássico, mas há evidência de que eles sobreviveram à extinção. Os seus fósseis foram encontrados em Gondwana. Outros animais que foram comuns no Triássico também tomaram refúgio em Gondwana, como o Temnospondyli. Isto é um exemplo de táxon Lázaro.

Mamíferos, que formam o único clado restante dos terápsidas, desenvolveram-se no início do período Jurássico. Eles irradiaram-se de um grupo de Mammaliaformes que está relacionado ao Symmetrodontia. Os próprios Mammaliaformes desenvolveram-se de um Probainognathus, uma linhagem da subordem Eucynodontia.

Taxonomia

Classificação 

 Classe Synapsida
 Ordem Therapsida *
 ?Família Tetraceratopsidae
 Subordem Biarmosuchia *
 Família Biarmosuchidae
 Família Eotitanosuchidae
 Eutherapsida
 Subordem Dinocephalia
 Família Estemmenosuchidae
 ?Infraordem Anteosauria
 Família Anteosauridae
 Família Brithopodidae
 Família Deuterosauridae
 Família Syodontidae
 ?Família Stenocybidae
 Tapinocephalia
 Família Styracocephalidae
 Família Tapinocephalidae
 Família Titanosuchidae
 Neotherapsida
 Subordem Anomodontia *
 Superfamília Venyukoviamorpha
 Família Otsheridae
 Família Venyukoviidae
 Infraordem Dromasauria
 Família Galeopidae
 Infraordem Dicynodontia
 Família Endothiodontidae
 Família Eodicynodontidae
 Família Kingoriidae
 (Não classificado) Diictodontia
 Superfamília Emydopoidea
 Família Cistecephalidae
 Família Emydopidae
 Superfamília Robertoidea
 Família Diictodontidae
 Família Robertiidae
 (Não classificado) Pristerodontia
 Família Aulacocephalodontidae
 Família Dicynodontidae
 Família Kannemeyeriidae
 Família Lystrosauridae
 Família Oudenodontidae
 Família Pristerodontidae
 Família Shanisiodontidae
 Família Stahleckeriidae
 Theriodontia *
 Subordem Gorgonopsia
 Família Gorgonopsidae
 Eutheriodontia
 Subordem Therocephalia
 Família Lycosuchidae
 (Não classificado) Scylacosauria
 Família Scylacosauridae
 Infraordem †Eutherocephalia
 Família Hofmeyriidae
 Família Moschorhinidae
 Família Whaitsiidae
 Superfamília Baurioidea
 Família Bauriidae
 Família Ericiolacteridae
 Família Ictidosuchidae
 Família Ictidosuchopsidae
 Família Lycideopsidae
 Subordem Cynodontia *
 Família Dviniidae
 Família Procynosuchidae
 (Não classificado) Epicynodontia
 Família Galesauridae
 Família Thrinaxodontidae
 Infraordem Eucynodontia
 (Não classificado) Cynognathia
 Família Cynognathidae
 Família Diademodontidae
 Família Traversodontidae
 Família Trirachodontidae
 Família Tritylodontidae
 (Não classificado) Probainognathia
 Família Chiniquodontidae
 Família Probainognathidae
 (Não classificado) Ictidosauria
 Família Tritheledontidae
 (Não classificado) Mammaliaformes
 Classe Mammalia

Filogenia

Bibliografia 
 Benton, M.J. (2004). Vertebrate Paleontology. 3rd ed. Blackwell Science Ltd
 Carroll, R.L. (1988). Vertebrate Paleontology & Evolution. W.H. Freeman & Company, NY
 Kemp, T.S. (2005). The origin and evolution of mammals. Oxford University Press
 Romer, A.S. (1966). Vertebrate Paleontology. University of Chicago Press, 1933; 3rd ed.

Ligações externas 

 Mikko's Haaramo Phylogeny - Therapsida
  Palaeos - Therapsida

Sinapsídeos